Reprezentacja Konga w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Konga. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Afryki 

Kongo
Reprezentacje narodowe Republiki Konga
Piłka ręczna w Republice Konga